P6 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 6, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament
 P6 (microarchitectuur), in computertechnologie
 Behangpatroongroep p6